Amaury Nolasco – attore portoricano
 Jorge Nolasco – attore, regista teatrale e insegnante argentino
 Marta Carro Nolasco – calciatrice spagnola
 Pedro Nolasco – pugile dominicano
 Pietro Nolasco – religioso francese
 Pietro Nolasco Perra – prete italiano